Synode von Aachen oder Konzil von Aachen bezeichnet

 Konzil von Aachen (809) (auch: Synode von Aachen), eine im November 809 von Karl dem Großen einberufene Versammlung fränkischer Theologen
 Synoden von Aachen (816–819), in denen zwischen 816 und 819 wegweisende Regelungen für das monastische Leben im fränkischen Reich getroffen wurden